Гоголев — русская фамилия, женский аналог — Гоголева.

Известные носители 
 Гоголев, Виктор Сергеевич — советский и российский актёр, заслуженный артист Башкирской АССР
 Геннадий (Гоголев) — епископ Русской православной церкви, епископ Каскеленский, управляющий делами Синода Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, ректор Алма-Атинской духовной семинарии.
 Гоголев, Кронид Александрович — народный художник России, лауреат Государственной премии России